Альбе́рто, Албе́рту (исп., ит. и порт. Alberto) — романский вариант латинизированной формы (Albertus) германского имени Альберт (Albert). Используется в итальянском, португальском и испанском языках. Уменьшительными формами являются Альбертито (Albertito) в испанском или Альбертико (Albertico) в некоторых частях Латинской Америки, and Альбертино (Albertino) в итальянском и Албертинью (Albertinho) в португальском. Происходит от имени Адальберт, которое, в свою очередь, происходит от athala (дворянин) и berth (яркий).

Имя 
 Альберто — католический церковный деятель XI—XII веков; кардинал.
 Альберто да Джуссано (1105—1177) — легендарный итальянский гвельф-кондотьер во времена войн Ломбардской лиги против Фридриха Барбароссы в XII веке.
 Альберто III Пио (1475—1531) — князь Карпи, итальянский правитель эпохи Ренессанса.
 Альберто V д’Эсте (1347—1393) — маркиз д’Эсте, сеньор Феррары и Модены с 1388 года. 
 Альберто Аскари — итальянский автогонщик.
 Альберто Кавальканти — кинорежиссер, сценарист, продюсер и художник.
 Альберто Контадор — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Альберто Гонсалес — американский адвокат и политик, генеральный прокурор США в 2005-2007 годах.
 Альберто Гримальди — итальянский кинопродюсер.
 Альберто Дель Рио — мексиканский реслер.
 Альберто Джакометти — швейцарский скульптор, живописец и график.
 Альберто Лопо — испанский футболист.
 Альберто Лора — испанский футболист.
 Альберто Лосада — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Альберто Маньелли — итальянский художник.
 Альберто Мартин — испанский профессиональный теннисист.
 Альберто Морено Перес — испанский футболист.
 Альберто Сантос-Дюмон — бразильско-французский пионер авиации.
 Альберто Франкетти — итальянский композитор.
 Альберто Фухимори — президент Перу в 1990-2000 годах.
 Альберто Хинастера — аргентинский композитор.

Фамилия 
 Альберто, Нели Карла (род. 1983) — испанская гандболистка кабо-вердинского происхождения.
 Альберто, Элисео (1951—2011) — кубинский писатель.

См. также 
 Адальберт
 Альбер
 Альберт
 Альберти

Примечания 

Испанские мужские личные имена